Cocu bezeichnet

 einen niederländischen Fußballspieler, siehe Phillip Cocu
 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Cocu (Argeș)